Соревнования по гольфу на летней Универсиаде 2011 прошли с 17 по 20 августа 2011 года в Шэньчжэне Китай, где было разыграно 4 комплекта наград.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылка 
 Турнир по гольфу на сайте Универсиады 2011 

Летняя Универсиада 2011
Гольф на летних Универсиадах
Гольф в Китае